Влади́мир Владими́рович Бородя́нский (; , УССР, СССР) — украинский медиа-менеджер, политический и общественный деятель, министр культуры, молодежи и спорта Украины (2019—2020), председатель правления СТБ (2004—2018), директор StarLightMedia (2012—2018), председатель совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Биография 
Владимир Бородянский родился 15 января 1974 года в городе Новый Роздол (Львовская область). Отец — Владимир Ефимович Бородянский, работал заместителем генерального директора Новороздольского ПО «Сера».

Владимир Бородянский закончил Новороздольскую СШ № 2.

Образование 
В 1991 году, после окончания школы, учился на экономическом факультете Львовского сельскохозяйственного института в Дублянах, Львовская область. Затем перевёлся в Киевский национальный экономический университет на финансово-экономический факультет по специальности «Финансы и кредит». В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет.

Карьера медиа-менеджера 
С 1998 года работал коммерческим директором газеты «Московский комсомолец» в Киеве.

В 2000 году Бородянский был назначен руководителем отдела по управлению медиа-активами «Альфа-банка», в частности отвечал за реализацию бизнес-проектов: «Новый канал», «Наше радио», «Московский комсомолец в Киеве».

В 2004 году был избран председателем правления телеканала СТБ.

С 2012 до конца 2018 — руководитель медиагруппы StarLightMedia.

29 июля 2019 года Президент Зеленский назначил Владимира Бородянского внештатным советником по гуманитарным вопросам.

С 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года — министр культуры, молодежи и спорта Украины.

В 2021 году Владимир Бородянский стал членом совета директоров «Медиа Группы Украина». В его обязанности входит разработка изменений, которые увеличат долю художественного и нехудожественного развлекательного контента и обеспечат его экономическую эффективность.

Руководитель СТБ 
Под руководством Бородянского СТБ укрепил свои позиции на телевидении. СТБ изменил вектор с информационного телеканала на познавательно-развлекательный.

В 2005 году телеканал получил звание «Прорыв года» как «телеканал с самым динамичным развитием» на Украине по результатам Всеукраинского конкурса средств массовой информации «Золотое перо».

В 2006 году наградой «Золотое перо» был награжден коллектив программы «Окна-Новости» (укр. «Вікна-Новини»), а в 2007 году программа получила титул «Фаворит телепрессы». В 2008 году этот титул отошел к программе «За Окнами» (укр. «За Вікнами»), а в 2009 — «У Украины есть талант» (укр. «Україна має талант»).

В 2007, 2009, 2010 и 2011 годах «Окна-Новости» стали победителями премии «Телетриумф» как лучшая новостная программа на украинском телевидении.

В 2008 году СТБ впервые стал лидером среди украинских телеканалов с коммерчески привлекательной аудитории 14-49 по данным GfK.

Во время работы на телевидении Владимир Бородянский популяризировал развлекательные и социальные телевизионные проекты на украинском ТВ. Среди них «Танцуют все» (), «У Украины есть талант» (), «Х-фактор» (), «Взвешенные и счастливые» (), «Я стесняюсь своего тела» (), «Холостяк» (), «МастерШеф» (), и другие.

По инициативе Бородянского СТБ брал на себя все расходы по организации, проведение и трансляцию прямых эфиров национального отбора на Евровидение.

Будучи генеральным директором СТБ, Владимир Бородянский выступил с идеей создания современной адаптации повести Нечуй-Левицкого «Семья Кайдаша» (), которая превратилась в сериал «Поймать Кайдаша».

Руководитель медиагруппы StarLightMedia 
В 2012—2018 годах Бородянский был руководителем медиагруппы StarLightMedia. С 2012 года под его руководством находились общенациональные каналы медиагруппы: ICTV, СТБ, Новый канал, Оце ТВ, М1, М2.

В 2013 году Бородянский предложил интернет-ресурсам инициативу «Чистое небо» — легально размещать видеоконтент, созданный медиагруппой, в специальном плеере.

С 2014 года StarLightMedia под руководством Бородянского наращивали собственное сериальное производство. Среди более 50 успешных реализованных проектов: скетчком «Леся + Рома» (), «Казаки. Абсолютно лживая история» (), «Варьяты» (), «Кто сверху?» (), «Ревизор» (), «От пацанки до панянки» (), «Аферисты в сетях» () и др. В целом продукты компании в традиционном эфире и на специализированных площадках смотрят до 98 % населения Украины.

В 2015 году в структуре медиагруппы появилось новое подразделение StarLight Entertainment, которое занимается театральными представлениями, концертами, праздниками и другими развлекательными событиями.

В 2016 году StarLightMedia побила рекорд телепросмотров. Их доля составила 30 %, что стало самым высоким показателем за последние три года. Лидерами среди телеканалов стали СТБ с программами «Х-Фактор-7», «МастерШеф-6», «Взвешенные и счастливые-6», ICTV с проектом «Дизель-шоу» (укр. «Дизель-шоу») и Новый канал с программами «Супермодель по-украински» (укр. «Супермодель по-українськи»), «Кто сверху?» и «Ревизор».

В 2018 году Владимир Бородянский представил проект «Трансформации» оптимизации управленческих процессов в медиахолдинге. Проект имел целью усовершенствовать внутренний менеджмент и за 5 лет сделать медиагруппу StarLightMedia прибыльной.

#КіноКраїна 
В 2015 году Бородянский объединил крупнейшие украинские теле- и кинохолдинги в инициативную группу #КіноКраїна (рос. КиноСтрана), чтобы создать прибыльную и конкурентоспособную отрасль производства сериалов и зрительского кино на территории Украині. Группе удалось пролоббировать принятие Закона «О государственной поддержке кинематографии», который вступил в силу в 2017 году.

На посту министра культуры, молодежи и спорта Украины 
2 сентября 2019 года В. Бородянский был назначен министром культуры молодежи и спорта.

Находясь на посту, Бородянский заявлял о необходимости снимать сериалы на украинском языке, анонсировал основания фонда для развития информационного пространства, создание программы «мобильности» школьников, которая предусматривает путешествие учеников по Украине за счет государственного бюджета и создание электронной библиотеки.

При Бородянском были учреждены онлайн-курсы украинского и крымскотатарского языков для крымских татар (детей и взрослых), открыта отдельная программа для крымскотатарских проектов и инициатив в Украинском культурном фонде.

В марте 2020 для увеличения спортивных мероприятий, министерство Бородянского снизило почти вдвое цену на проведение спортивных событий в киевском Дворце спорта.

Награды 
 2010 — «Телетриумф» в номинации «Специальный приз премии Телетриумф».
 2011 — «Телетриумф» в номинации «Специальный приз премии Телетриумф».

Примечания

Ссылки 

 

Телепродюсеры Украины
Предприниматели Украины
StarLightMedia
Советники Президента Украины
Министры культуры Украины
Министры молодёжи и спорта Украины
Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Родившиеся 15 января
Родившиеся в 1974 году